Plusieurs personnalités ont porté le nom de Simon  :
 Simon  (†1087), troisième seigneur de Montfort l'Amaury.
 Simon  de Senlis († entre 1111 et 1113), comte de Northampton et d’Huntingdon.
 Simon  dit le grois (v. 1096-1139), duc de Lorraine de 1115 à 1139.
 Simon  Le Cornu (avant 1172-avant 1218), seigneur de Villeneuve-la-Cornue (Salins), La Chapelle-Rablais, et Fontenailles.
 Simon  de Karthli (1537-1611), roi de Karthli de 1556 à 1599.
 Simon  (-†1701), roi d'Iméréthie.